Това е списъкът с епизоди на сериала „24“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2001-2002

Сезон 2: 2002-2003

Сезон 3: 2003-2004

Сезон 4: 2005

Сезон 5: 2006

Сезон 6: 2007

Изкуплението: 2008

Сезон 7: 2009

Сезон 8: 2010

Не умирай днес: 2014 

Списъци с епизоди на драматични сериали